Денисон има више значења:
 Денисон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Денисон (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Денисон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Денисон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Денисон (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо